Liscio – genere musicale italiano
 Ballo liscio – ballo
 Liscio – film del 2006 diretto da Claudio Antonini